Српску лигу чинило је десет клубова (сви из Београда), а првенство се играло по двокружном лига систему. Првенство је освојио БСК.

Табела

Види још 
 Првенство Југославије у фудбалу
 Суперлига Србије у фудбалу
 Незванична првенства Србије у фудбалу

Извор 
 Политика, 1 јун. 1943. - стр. 1

Фудбал у Југославији
Фудбалске лиге у Србији